

Patronyme

 Bruno Beger (1911-2009), anthropologue et ethnologue allemand
 Lorenz Beger (1653-1705), archéologue allemand